Sezóna 2013/2014 je 76. sezónou nejvyšší švýcarské hokejové ligy. Titul z minulé sezóny obhajuje tým SC Bern. Základní část začala 12. září 2013 a skončí 4. března 2014. Playoff se bude hrát od 11. března 2014. Vítězství produktivity playoff z předešlého ročníku obhajuje kanadský hráč Byron Ritchie z týmu SC Bern.

Tabulka Základní části

Play-off

Play-out

Skupina o udržení

Play-out Finale 
EHC Biel - SC Rapperswil-Jona Lakers 2:4

Baráž 
EHC Biel - HC Viège 4:1

Externí odkazy 
  Oficiální stránky ligy 

Švýcarská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2013
Lední hokej v roce 2014